Coffey peut désigner :

Patronyme

 Aeneas Coffey, inspecteur des douanes irlandaises et inventeur ;
 Ann Coffey (née en 1946), femme politique britannique ;
 Charles Coffey (? - 1745), était un dramaturge et compositeur irlandais ;
 Nia Coffey (née en 1995), basketteuse américaine ;
 Olivia Coffey (née en 1989), rameuse américaine ;
 Paul Coffey (né en 1961), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Susanna Coffey (née en 1949), peintre américaine ;
 Todd Coffey (né en 1980), joueur de baseball américain.

Toponyme
 Le comté de Coffey, comté de l’État du Kansas, aux États-Unis ;
 Coffey, village du Missouri